Zbójecka Skała (Pieniny) – skała w Pieninach Czorsztyńskich
 Zbójecka Skała (Tatry) – skała w słowackich Tatrach